Ехидо Сан Рафаел има више значења:

 Ехидо Сан Рафаел, Колонија Буенависта (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо Сан Рафаел (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Сан Рафаел (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Сан Рафаел (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Сан Рафаел, Сектор Дос (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику